Leonida (Lea) Domijan Fišter (Senj, 17. 08.1963. -                   ) bivša građevinska operativka, dugogodišnja radijska novinarka i urednica emisija na HRT Radiju Rijeka te koordinatorica političkih aktivnosti u Udruzi „Da štima svima“.

Građevina, glazba i novinarstvo

Po zanimanju je diplomirana novinarka i inženjerka građevinarstva. Radila kao rukovoditeljica izgradnje višestambenih zgrada (U Rijeci i okolici), također u organizaciji i promociji te kao autorica skladbi na  Festivalu Melodije istre i Kvarnera i Grobnička skala. Svira klavir, u mladosti svirala i u harmonikaškom orkestru, te od 1994. do 2006.  nastupala kao prvi alt  u Riječkom oratorijskom zboru te zajednički sa Zborom Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom maestra Dušana Prašelja.

Od 1986. -1993. radila  je u riječkom GP "Primorje" na ugovaranju redova te kao rukovoditeljica gradilišta. 

Televizija Rijeka - Televisione Fiume 

Od 1989. - 1991. radila na uspostavi prve nezavisne lokalne Televizije Rijeka - Televisione Fiume kao novinarka te urednica i voditeljica emisije 'Indeficienter' (kultura) . 

Najpoznatija je kao dugogodišnja (od 1993. do 2020. godine) urednica te autorica i voditeljica brojnih  popularnih emisija na HRT Radiju Rijeka.   

Radio Rijeka 

I po završetku studija novinarstva na Fakultetu političkih znanost u Zagrebu ( 2008.) je u srcu je ostala građevinarka pa se često novinarski bavila komunalnom problematikom. Cijelu novinarsku karijeru bila je fokusirana na kontakt s građanima, njihove želje i nesnalaženje s birokracijom te je u suradnji s odgovornima pokušavala riješiti probleme građana.  

Od 1995.-2020 angažirana  je u informativnom programu te kao  autorica i voditeljica serijala emisija:(' Zaplešimo k'o nekad','Štorije od kunelići','Retroskop') urednica zabavnog programa za djecu i mlade („Mraka family“ i LL TOP),
Od 1994.-2004.  bila je komentatorica LIVE prijenosa (izravni 6-satini prijenosi Riječkoga karnevala, izravni prijenos posjeta pape Ivana Pavla II Trsatu). 
Autorica je reportaži u vrijeme „Oluje“ na lokalitetima  Irinovac, Plitvice, Korenica, Gračac, Knin, Slunj.  

Od "Srcolomke" do "Da se mene pita" 

Snimala je i uživo  vodila emisija sa oslobođenog teritorija iz studija Korenica “. 
Tjedno je u programu Radija Rijeka vodila i uređivala autorske emisije uživo , te svakodnevno  sudjelovala u informativnom programu HRT-a.
Bila je autorica i voditeljica kontakt programa 'Da se mene pita' , Glasni upitnik, Grad i vi dragi vi, Srcolomka ,3x5, Bubamara. 

Pisala je tekstove i snimala fotografije za mrežne stranice radija Rijeka, među prvima je na HRT RR pokrenula komunikaciju sa slušateljima na društvenim mrežama te je samostalno snimala i obavljala finu montažu složenih tonskih zapisa.

Redovito  je izvještavala tijekom svih predizbornih kampanja, razgovarala s kandidatima i izvještavala o rezultatima izbora, na svim mjesnim, lokalnim, parlamentarnim i predsjedničkim izborima.
2005.-2009. uređivala i uživo vodila emisiju tradicionalne glazbene baštine 'A sada mi-večeras zajedno'

2015. - 2106. snimala televizijske priloge u vrijeme integracije radija i televizije unutar IMS-a HRT-a 2018.-2020. Izvještavala i uređivala prigodne emisije vezane uz kandidaturu te dobivanje titule Rijeka EPK 2020. Bila je akreditirana izvjestiteljica s događanja vezanih uz predsjedanje RH u EU te izvještavala za informativni program i specijalne emisije vezane uz pandemiju Covida19.

Nakon radijske karijere

Kao zagovornica teorije da su školovani novinari zapravo profesionalni političari, politikom se bavila gotovo 30 godina. No tek odlaskom s HRT-a i prijevremenim umirovljenjem prihvatila je priliku za novu perspektivu u bavljenju politikom. Angažirana je u udruzi "Da štima svima" kao koordinatorica političkih aktivnosti i voditeljica tematskih tribina ciklusa „U raljama politike“ i „Da štima svima“.